Glavda peut désigner :
 le glavda, une langue tchadique biu-mandara 
 les Glavda, une population vivant au Nigeria et au Cameroun.